Il singolare del torneo di tennis St. Louis Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Alex Metreveli 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 John Newcombe (semifinali)
 Stan Smith (campione)
 Alex Metreveli (finale)
 Jiří Hřebec (primo turno)

 Dick Stockton (secondo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Ross Case (quarti di finale)
 Jeff Borowiak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis Open 1974